Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1992 celebrats a la ciutat de Barcelona (Catalunya) es disputà una prova de beisbol, esdevenint la primera vegada que aquest esport es convertia en esport olímpic dins del programa oficial dels Jocs. La competició es realitzà a les instal·lacions del Camp Municipal Feixa Llarga (L'Hospitalet de Llobregat) i el Camp Municipal de Beisbol de Viladecans (Viladecans) entre els dies 26 de juliol i 5 d'agost de 1992.

Només hi pogueren participar jugadors de beisbol amateurs, deixant fora de la competició els jugodors de la Lliga nord-americana.

Comitès participants 
Participaren un total de 160 jugadors de 8 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Ronda preliminar 
Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Resultats

Semifinals

Medalla de bronze

Final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Beisbol 1992

Vegeu també 
 Esport a l'Hospitalet de Llobregat

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
Beisbol als Jocs Olímpics